Big Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Knob (Kentucky)
 Big Knob (Maryland)
 Big Knob (Ashe County, North Carolina)
 Big Knob (Graham County, North Carolina)
 Big Knob (Henderson County, North Carolina)
 Big Knob (Jackson County, North Carolina)
 Big Knob (Madison County, North Carolina, 1162 m)
 Big Knob (Madison County, North Carolina, 1231 m)
 Big Knob (Madison County, North Carolina, 1284 m)
 Big Knob (Madison County, North Carolina, 1357 m)
 Big Knob (Beaver County, Pennsylvania)
 Big Knob (Clearfield County, Pennsylvania)
 Big Knob (Perry County, Pennsylvania)
 Big Knob (South Carolina)
 Big Knob (Tennessee)
 Big Knob (Alleghany County, Virginia)
 Big Knob (Augusta County, Virginia)
 Big Knob (Craig County, Virginia)
 Big Knob (Scott County, Virginia)
 Big Knob (Clay County, West Virginia)
 Big Knob (Kanawha County, West Virginia)
 Big Knob (Randolph County, West Virginia)
 Big Knob (Upshur County, West Virginia)